Erevan može značiti:

 Erevan, glavni grad Armenije
 Erevan, pokrajina u Armeniji